Lichtstärke steht für:

 Lichtstärke (Photometrie)
 Lichtstärke (Fotografie), das Öffnungsverhältnis eines Objektivs